Caloptilia — рід метеликів родини Молі-строкатки (Gracillariidae). Відомо понад 300 видів.

Види 

 Caloptilia acericola Kumata, 1966
 Caloptilia acericolella Kuznetzov, 1981
 Caloptilia aceriella (Chambers, 1881)
 Caloptilia acerifoliella (Chambers, 1875)
 Caloptilia aceris Kumata, 1966
 Caloptilia acerivorella (Kuznetzov, 1956)
 Caloptilia acinata Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia acrotherma (Meyrick, 1908)
 Caloptilia adelosema (Turner, 1940)
 Caloptilia aeneocapitella (Walsingham, 1891)
 Caloptilia aeolastis (Meyrick, 1920)
 Caloptilia aeolocentra (Meyrick, 1922)
 Caloptilia aeolospila (Meyrick, 1938)
 Caloptilia agrifoliella Opler, 1971
 Caloptilia albospersa (Turner, 1894)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia alni Kumata, 1966
 Caloptilia alnicolella (Chambers, 1875)
 Caloptilia alnivorella (Chambers, 1875)
 Caloptilia alpherakiella (Krulikovsky, 1909)
 Caloptilia amphidelta (Meyrick, 1918)
 Caloptilia anthobaphes (Meyrick, 1921)
 Caloptilia argalea (Meyrick, 1908)
 Caloptilia ariana (Meyrick, 1914)
 Caloptilia asplenifoliatella (Darlington, 1949)
 Caloptilia atomosella (Zeller, 1873)
 Caloptilia auchetidella (Meyrick, 1880)
 Caloptilia aurantiaca (Wollaston, 1858)
 Caloptilia aurifasciata Kumata, 1982
 Caloptilia aurita Triberti, 1989
 Caloptilia aurora (Turner, 1894)
 Caloptilia auspex (Meyrick, 1912)
 Міль азалієва (Caloptilia azaleella) (Brants, 1913)
 Caloptilia baringi Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia behrensella (Chambers, 1876)
 Caloptilia belfragella (Chambers, 1875)
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia betulivora (McDunnough, 1946)
 Caloptilia bimaculata Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia bimaculatella (Ely, 1915)
 Caloptilia bipunctata Kumata, 1982
 Caloptilia bistrigella (Rebel, 1940)
 Caloptilia blandella (Clemens, 1864)
 Caloptilia braccatella (Staudinger, 1870)
 Caloptilia bryonoma (Turner, 1914)
 Caloptilia burgessiella (Zeller, 1873)
 Caloptilia burserella (Busck, 1900)
 Caloptilia callicarpae Kumata, 1982
 Caloptilia callichora (Meyrick, 1915)
 Caloptilia callicirrha (Meyrick, 1924)
 Caloptilia camaronae (Zeller, 1877)
 Caloptilia camphorae Kumata, 1982
 Caloptilia canadensisella (McDunnough, 1956)
 Caloptilia cataractias (Meyrick, 1921)
 Caloptilia cecidophora Kumata, 1966
 Caloptilia celtidis Kumata, 1982
 Caloptilia celtina Vári, 1961
 Caloptilia chalcodelta (Meyrick, 1889)
 Caloptilia chalcoptera (Meyrick, 1880)
 Caloptilia chlorella (Turner, 1894)
 Caloptilia chloroptila (Meyrick, 1915)
 Caloptilia chrysitis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Caloptilia chrysochoa (Meyrick, 1886)
 Caloptilia chrysolampra (Meyrick, 1936)
 Caloptilia chrysoplaca Vári, 1961
 Caloptilia cirrhopis (Meyrick, 1907)
 Caloptilia citrochrysa (Meyrick, 1930)
 Caloptilia clastopetra (Meyrick, 1928)
 Caloptilia columbaepennella (A. Costa, 1839)
 Caloptilia cornusella (Ely, 1915)
 Caloptilia coroniella (Clemens, 1864)
 Caloptilia corrugata (Meyrick, 1918)
 Caloptilia coruscans (Walsingham, 1907)
 Caloptilia crasiphila (Meyrick, 1912)
 Caloptilia crinotibialis Kumata, 1982
 Caloptilia crocostola (Turner, 1917)
 Caloptilia cruzorum Landry, 2006
 Caloptilia cryphia Vári, 1961
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia cyanoxantha (Meyrick, 1920)
 Caloptilia dactylifera Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia deltanthes (Meyrick, 1935)
 Caloptilia deltosticta (Meyrick, 1933)
 Caloptilia dentata Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia dicamica Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia dicksoni Vári, 1961
 Caloptilia diversilobiella Opler, 1969
 Caloptilia dogmatica (Meyrick, 1908)
 Caloptilia dondavisi Landry, 2006
 Caloptilia dubatolovi Baryshnikova, 2007
 Caloptilia ecphanes (Turner, 1940)
 Caloptilia elaeas (Meyrick, 1911)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia emas Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia eolampis (Meyrick, 1915)
 Caloptilia etiolata Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia euglypta (Turner, 1894)
 Caloptilia euhelia Diakonoff, 1955
 Caloptilia eurycnema (Turner, 1894)
 Caloptilia eurycryptis (Meyrick, 1928)
 Caloptilia euryptera (Meyrick, 1908)
 Caloptilia eurythiota (Turner, 1913)
 Caloptilia euxesta (Turner, 1913)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia fera Triberti, 1989
 Caloptilia ferruginella (Braun, 1918)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia flava (Staudinger, 1871)
 Caloptilia flavella (Ely, 1915)
 Caloptilia flavida Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia flavimaculella (Ely, 1915)
 Caloptilia fraxinella (Ely, 1915)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia galacotra Landry, 2006
 Caloptilia garcinicola Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia geminata Kumata, 1966
 Caloptilia gladiatrix (Meyrick, 1922)
 Caloptilia gloriosa Kumata, 1966
 Caloptilia glutinella (Ely, 1915)
 Caloptilia glyphidopis (Meyrick, 1934)
 Caloptilia hamulifera Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia hemiconis (Meyrick, 1894)
 Caloptilia hemidactylella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Caloptilia hercoscelis (Meyrick, 1939)
 Caloptilia heringi Kumata, 1966
 Caloptilia heterocosma (Meyrick, 1931)
 Caloptilia hexameris (Meyrick, 1921)
 Caloptilia hidakensis Kumata, 1966
 Caloptilia hilaropis (Meyrick, 1926)
 Caloptilia honoratella (Rebel, 1914)
 Caloptilia hypericella (Braun, 1918)
 Caloptilia hypodroma Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia illicii Kumata, 1966
 Caloptilia immuricata (Meyrick, 1915)
 Caloptilia infaceta Triberti, 1987
 Caloptilia ingrata Triberti, 1989
 Caloptilia insidia Clarke, 1986
 Caloptilia insolita Triberti, 1989
 Caloptilia invariabilis (Braun, 1927)
 Caloptilia iophanes (Meyrick, 1912)
 Caloptilia iorphna (Meyrick, 1939)
 Caloptilia iridophanes (Meyrick, 1935)
 Caloptilia ischiastris (Meyrick, 1907)
 Caloptilia iselaea (Meyrick, 1914)
 Caloptilia isochrysa (Meyrick, 1908)
 Caloptilia isotoma (Meyrick, 1914)
 Caloptilia issikii Kumata, 1982
 Caloptilia janeae Bradley, 1965
 Caloptilia jasminicola Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia jelita Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia juglandiella (Chambers, 1872)
 Caloptilia kadsurae Kumata, 1966
 Caloptilia kisoensis Kumata, 1982
 Caloptilia koelreutericola Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia korbiella (Caradja, 1920)
 Caloptilia kurokoi Kumata, 1966
 Caloptilia laurifoliae (M. Hering, 1927)
 Caloptilia leptophanes (Meyrick, 1928)
 Caloptilia leptospila Vári, 1961
 Caloptilia leucapennella (Stephens, 1835)
 Caloptilia leucolitha (Meyrick, 1912)
 Caloptilia leucothoes Kumata, 1982
 Caloptilia linearis (Butler, 1877)
 Caloptilia liparoxantha (Meyrick, 1920)
 Caloptilia loxocentra (Turner, 1915)
 Caloptilia mabaella (Swezey, 1910)
 Caloptilia macranthes (Meyrick, 1928)
 Caloptilia macropleura (Meyrick, 1932)
 Caloptilia magnifica (Stainton, 1867)
 Caloptilia magnoliae Kumata, 1966
 Caloptilia mandschurica (Christoph, 1882)
 Caloptilia mastopis (Meyrick, 1918)
 Caloptilia matsumurai Kumata, 1982
 Caloptilia maynei Ghesquière, 1940
 Caloptilia megalaurata Legrand, 1965
 Caloptilia megalotis (Meyrick, 1908)
 Caloptilia melanocarpae (Braun, 1925)
 Caloptilia metadoxa (Meyrick, 1908)
 Caloptilia meyricki Vári, 1961
 Caloptilia minimella (Ely, 1915)
 Caloptilia modica Triberti, 1987
 Caloptilia monticola Kumata, 1966
 Caloptilia murtfeldtella (Busck, 1904)
 Caloptilia mutilata (Staudinger, 1880)
 Caloptilia negundella (Chambers, 1876)
 Caloptilia nobilella (Klimesch, 1942)
 Caloptilia nomurai Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia nondeterminata (Braun, 1939)
 Caloptilia obliquatella (Matsumura, 1931)
 Caloptilia obscuripennella (Frey & Boll, 1876)
 Caloptilia octopunctata (Turner, 1894)
 Caloptilia oenopella (Meyrick, 1880)
 Caloptilia onustella (Hübner, 1813)
 Caloptilia oriarcha (Meyrick, 1915)
 Caloptilia orientalis Ermolaev, 1979
 Caloptilia ostracodes (Turner, 1917)
 Caloptilia ostryaeella (Chambers, 1878)
 Caloptilia ovatiella Opler, 1969
 Caloptilia oxydelta (Meyrick, 1908)
 Caloptilia pachyspila Bradley, 1965
 Caloptilia packardella (Chambers, 1872)
 Caloptilia palaearcha (Meyrick, 1930)
 Caloptilia pallescens (Staudinger, 1880)
 Caloptilia palustriella (Braun, 1910)
 Caloptilia panchrista (Turner, 1913)
 Caloptilia paradoxum (Frey & Boll, 1873)
 Caloptilia parasticta (Meyrick, 1908)
 Caloptilia pastranai (Bourquin, 1962)
 Caloptilia pedina (Turner, 1923)
 Caloptilia pekinensis Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia peltophanes (Meyrick, 1907)
 Caloptilia pentaphylactis (Meyrick, 1938)
 Caloptilia pentaplaca (Meyrick, 1911)
 Caloptilia perisphena (Meyrick, 1905)
 Caloptilia perixesta (Turner, 1913)
 Caloptilia perseae (Busck, 1920)
 Caloptilia phalaropa (Meyrick, 1912)
 Caloptilia phiaropis (Meyrick, 1921)
 Caloptilia plagata (Stainton, 1862)
 Caloptilia plagiotoma (Turner, 1913)
 Caloptilia platycosma (Meyrick, 1912)
 Caloptilia pneumatica (Meyrick, 1920)
 Caloptilia poecilostola Vári, 1961
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia populiella (Chambers, 1875)
 Caloptilia porphyracma (Meyrick, 1922)
 Caloptilia porphyranthes (Meyrick, 1921)
 Caloptilia porphyretica (Braun, 1923)
 Caloptilia prismatica (Meyrick, 1907)
 Caloptilia prosticta (Meyrick, 1909)
 Caloptilia protiella (van Deventer, 1904)
 Caloptilia pseudoaurita Triberti, 1989
 Caloptilia pterostoma (Meyrick, 1922)
 Caloptilia ptychospora (Meyrick, 1938)
 Caloptilia pulchella (Chambers, 1875)
 Caloptilia pulverea Kumata, 1966
 Caloptilia pyrrhaspis (Meyrick, 1931)
 Caloptilia pyrrhochroma Vári, 1961
 Caloptilia quadripunctata Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia querci (Kumata, 1982)
 Caloptilia quercinigrella (Ely, 1915)
 Caloptilia recitata (Meyrick, 1918)
 Caloptilia reticulata (Braun, 1910)
 Caloptilia rhodinella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Caloptilia rhodorella (McDunnough, 1954)
 Caloptilia rhoifoliella (Chambers, 1876)
 Caloptilia rhois Kumata, 1982
 Caloptilia rhusina Vári, 1961
 Caloptilia ribesella (Chambers, 1877)
 Caloptilia rjabovi Kuznetzov & Baryshnikova, 2001
 Caloptilia robustella Jäckh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia ryukyuensis Kumata, 1966
 Caloptilia saccisquamata Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia sachalinella Ermolaev, 1984
 Caloptilia sanguinella (Beutenmüller, 1888)
 Caloptilia sapiivora Kumata, 1982
 Caloptilia sapina Vári, 1961
 Caloptilia sapporella (Matsumura, 1931)
 Caloptilia sassafrasella (Chambers, 1876)
 Caloptilia sassafrasicola Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia sauzalitoeella (Chambers, 1876)
 Caloptilia scaenica Triberti, 1987
 Caloptilia scaeodesma (Meyrick, 1928)
 Caloptilia scansoria (Meyrick, 1910)
 Caloptilia schinusifolia D.R. Davis & Wheeler, 2011
 Caloptilia schisandrae Kumata, 1966
 Caloptilia scutellariella (Braun, 1923)
 Caloptilia scutigera (Meyrick, 1921)
 Caloptilia sebastianiella (Busck, 1900)
 Caloptilia selenitis (Meyrick, 1909)
 Caloptilia selimpat Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia semiclausa (Meyrick, 1921)
 (Caloptilia semifascia (Haworth, 1828))
 Caloptilia semifasciella Kumata, 1966
 Caloptilia semnophanes (Meyrick, 1918)
 Caloptilia serotinella (Ely, 1910)
 Caloptilia sichuanensis Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia similatella (Zeller, 1877)
 Caloptilia soyella (van Deventer, 1904)
 Caloptilia speciosella (Braun, 1939)
 Caloptilia sphenocrossa (Meyrick, 1934)
 Caloptilia spinulosa Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia staintoni (Wollaston, 1858)
 Caloptilia stictocrossa (Turner, 1947)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia striata Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia strictella (Walker, 1864)
 Caloptilia striolata (Liu & Yuan, 1990)
 Caloptilia suberinella (Tengström, 1848)
 Caloptilia superbifrontella (Clemens, 1860)
 Caloptilia sychnospila Vári, 1961
 Caloptilia syngenica Vári, 1961
 Caloptilia syrphetias (Meyrick, 1907)
 Caloptilia tangkai Yuan & Robinson, 1993
 Caloptilia teleodelta (Meyrick, 1926)
 Caloptilia teucra (Meyrick, 1933)
 Caloptilia theivora (Walsingham, 1891)
 Caloptilia thiophylla (Turner, 1913)
 Caloptilia thiosema (Turner, 1913)
 Caloptilia thymophanes (Meyrick, 1928)
 Caloptilia tirantella Legrand, 1965
 Caloptilia titanitis (Meyrick, 1921)
 Caloptilia tmetica Diakonoff, 1955
 Caloptilia tricolor Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia trimaculiformis Liu & Yuan, 1990
 Caloptilia trissochroa (Meyrick, 1931)
 Caloptilia ulmi Kumata, 1982
 Caloptilia umbratella (Braun, 1927)
 Caloptilia vacciniella (Ely, 1915)
 Caloptilia variegata Kuznetzov & Baryshnikova, 2001
 Caloptilia verecunda Triberti, 2004
 Caloptilia vibrans (Meyrick, 1918)
 Caloptilia vicinola Vári, 1961
 Caloptilia violacella (Clemens, 1860)
 Caloptilia viridula (Zeller, 1877)
 Caloptilia wakayamensis Kumata, 1966
 Caloptilia xanthocephala Vári, 1961
 Caloptilia xanthochiria Vári, 1961
 Caloptilia xanthopharella (Meyrick, 1880)
 Caloptilia xylophanes (Turner, 1894)
 Caloptilia xystophanes (Turner, 1913)
 Caloptilia yasudai Kumata, 1982
 Caloptilia zachrysa (Meyrick, 1907)
 Caloptilia zonotarsa (Meyrick, 1936)

Примітки

Посилання 
 Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)

Галерея 

Молі-строкатки
Роди лускокрилих